И́горь Козло́в:
 
 Козлов, Игорь Валентинович (род. 1970) — российский футболист.
 Козлов, Игорь (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Козлов, Игорь (род. 1987) — латвийский футболист.